

Patronymes 
Hertzog est un patronyme d'origine allemande signifiant "Duc".

 Albert Hertzog (1899-1982), homme politique sud-africain
 Enrique Hertzog (1896–1981), président de Bolivie, 1947–1949
 Jean-Claude Hertzog (1935-2005), évêque auxiliaire de Bordeaux
 James B. Hertzog (1866-1942), général, premier ministre d'Afrique du Sud

Voir aussi 
 Gouvernement Hertzog, gouvernement d'Albert Hertzog
 Prix Hertzog

Autre forme 
 La variante Herzog

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien